Världsmästerskapet i korfball 1991 var det fjärde världsmästerskapet i korfball och spelades i Belgien 2–6 april 1991.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Match om förstaplats

Slutställning

Källor
ikf.org

1991
1991 i Belgien
Sportåret 1991
Internationella sportevenemang i Belgien
Korfball i Belgien